El nombre Andrés Marín puede referirse a:

 Andrés Marín Esteban (1843-1896), tenor español.
 Andrés Marín Lebrero (1961-), atleta español.
 Andrés Marín Vargas (1969-), bailaor y coreógrafo español.